Wammes ist der Familienname folgender Personen:

 Ad Wammes (* 1953), niederländischer Komponist
 Gabriëlla Wammes (* 1985), niederländische Kunstturnerin
 Jeffrey Wammes (* 1987), niederländischer Turner
 Nick Wammes (* 1999), kanadischer Bahnradsportler